warzecha lub warząchew – kopyść (sprzęt kuchenny)
 Warzecha – żleb w Tatrach

Osoby o nazwisku Warzecha:
 Andrzej Warzecha – polski poeta, krytyk literacki i publicysta
 Julian Warzecha – polski ksiądz pallotyn, profesor dr hab., teolog-biblista
 Jan Warzecha – polski polityk
 Leopold Warzecha – polski hokeista
 Łukasz Warzecha – polski publicysta
 Magdalena Warzecha – polska aktorka
 Walter Warzecha – niemiecki oficer marynarki wojennej

de:Warzecha